Холинс има више значења:
 Холинс (Алабама)
 Холинс (Вирџинија)